Musée des Arts Décoratifs kan verwijzen naar een van de volgende musea in Frankrijk:

 Musée des Arts Décoratifs (Parijs)
 Musée des Arts décoratifs (Saumur)
 Musée des Arts décoratifs de Strasbourg
 Musée des Tissus (Lyon) (tot 2018 Musée des Tissus et des Arts décoratifs)